Барбара Куписти (; род. , , Тоскана, Италия) — итальянская , а также  и   документального кино.

Биография 
После окончания классического лицея Барбара пробовала себя в качестве балерины. В 18 лет переехала в Рим, где в 1980 году стала лауреатом фестиваля di Nervi. Однако затем поступила в школу драматического искусства Сильвио д’Амико.

Актёрскую карьеру начала с её роли в фильме Тинто Брасса «Ключ». Затем в течение нескольких лет преимущественно снималась в низкобюджетных фильмах ужасов итальянских режиссёров Дарио Ардженто, Микеле Соави, Умберто Ленци и других. В 90-е годы неоднократно снималась в телефильмах.

С 2002 года перестала сниматься в игровых фильмах, приступив к режиссированию документальных фильмов. Последний фильм Барбары Куписти «Забытое детство, забытые мечты» снят на территории Израиля и Палестинской автономии.

Фильмография

Награды 
 2008 — приз критики международного фестиваля в Венеции Давид ди Донателло за фильм «Матери»

Ссылки 
 
 Интервью с Барбарой Куписти